Rosaro ima više značenja:
 Rosaro, Terni
 Rosaro, Verona